El Forn ou les Cases del Forn (prononcé en catalan , et localement ) est un village d'Andorre, situé dans la paroisse de Canillo, qui comptait  en 2021.

Le village est desservi depuis Canillo par la route CS-251.

Démographie 

La population d'El Forn était estimée en 1838 à  et à  en 1875.

Époque contemporaine

Notes et références

Ville en Andorre
Canillo